XXVII мужской молодёжный чемпионат Европы по волейболу проходил в 2020 году с участием команд, составленных из игроков не старше 2001 года рождения. Матчи финального турнира сыграны с 26 сентября по 4 октября в двух городах Чехии — Брно и Куржиме. Победителем турнира стала сборная России.

Отборочные игры 
В связи с распространением в Европе коронавирусной инфекции COVID-19 отборочный турнир чемпионата не был завершён. В январе 2020 года 6 сборных провели матчи первого раунда квалификации, а в апреле Европейская конфедерация волейбола приняла решение о переносе на август матчей второго и третьего этапов, в которых должны были принять участие 28 команд. 15 июня отборочные игры были окончательно отменены, а участники финального раунда определены по европейскому рейтингу молодёжных сборных.

Жеребьёвка финального турнира состоялась 27 августа 2020 года в Люксембурге.

Финальный турнир 
Незадолго до начала финального турнира сборные Украины и Турции, которые должны были сыграть в группе II, отстранены от участия, поскольку соответственно 1 и 2 игрока этих команд по прибытии в Чехию сдали положительные тесты на коронавирус. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией было установлено ограничение на количество зрителей: матчи в зале Městská hala Vodová в Брно могли посещать не более 500 зрителей, а во дворце спорта в Куржиме — не более 199 зрителей; проводилась термометрия на входе в арены, действовал обязательный масочный режим.

Групповой этап

Группа I

Группа II

Плей-офф 
Все матчи плей-офф прошли в Брно.

За 5—8-е места

За 1—4-е места

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная и MVP

Итоговое положение 

|}

Сборные России и Италии гарантировали себе участие на чемпионате мира-2019 среди молодёжных команд.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Турнир на сайте Европейской конфедерации волейбола

2020
2020 год в волейболе
Спорт в Чехии в 2020 году
Сентябрь 2020 года
Октябрь 2020 года
Чемпионаты Европы в Чехии
Международные соревнования по волейболу в Чехии